Die ETCC-Saison 2013 war eine aus fünf Rennstationen bestehende Meisterschaft, die in drei verschiedenen Fahrzeugklassen ausgetragen wurde. Drei Rennen wurden im Rahmenprogramm der WTCC gefahren.

Teilnehmerliste 

Die Meisterschaft wurde nicht mehr für die Super Production-Klasse ausgetragen. In den vergangenen Jahren waren in dieser Klasse ohnehin nur sehr wenige Fahrzeuge am Start.

Rennkalender

Rennergebnisse und Punktetabelle 

Die drei verschiedenen Fahrzeugklassen starteten gemeinsam, wurden allerdings getrennt voneinander gewertet. Es gab außerdem Punkte für die ersten drei des Qualifyings in jeder Klasse. Leistungsmäßig waren die Super-2000-Tourenwagen mit den Supercopa-Seats aus der Single-Make-Trophy auf einem ähnlichen Niveau, sodass es in den Rennen auch klassenüberschneidende Zweikämpfe gab. Die kleinen Super-1600-Fahrzeuge sorgten bei den meisten Rennen für Überrundungen, was eine zusätzliche Herausforderung darstellte und teilweise auch rennentscheidend war, beispielsweise als Aurélien Comte in der letzten Runde des ersten Rennens in Brünn Ferenc Ficza noch überholen konnte, als es bei einem Überrundungsmanöver hektisch wurde.

Qualifying:

Rennen 1 und Rennen 2:

Motorsportsaison 2013